Il doppio del South Australian Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Darren Cahill e Mark Kratzmann erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Cahill con Mark Woodforde e Kratzmann con Glenn Layendecker.

Cahill e Woodforde hanno perso in semifinale contro Neil Broad e Stefan Kruger.

Kratzmann e Layendecker hanno perso in finale 6–2, 7–6  contro Broad e Kruger.

Teste di serie
 Darren Cahill /  Mark Woodforde (semifinali)
 Brad Drewett /  Wally Masur (primo turno)
 Broderick Dyke /  Tom Nijssen (semifinali)
 Patrik Kühnen /  Udo Riglewski (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South Australian Open 1989